Соревнования по санному спорту на зимних Олимпийских играх 1984 года проводились на санно-бобслейной трасса Требевич, среди мужчин — в санях-одиночках и санях-двойках, среди женщин — только в санях-одиночках.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Одиночки 
На пяти предыдущих Олимпиадах немцы из Объединённой команды Германии, ФРГ и ГДР завоевали 13 из 15 разыгранных медалей в этой дисциплине, но в Сараево они не выиграли ни одной — чемпионом стал итальянец, а второе и третье места заняли советские саночники (при этом ни Данилин, ни Дудин перед последним заездом не были в лидирующей тройке). Немец из ГДР Михаэль Вальтер занял в итоге 4-е место, отстав от Дудина на 0,019 сек. Ещё один восточногерманский саночник Торстен Гёрлитцер лидировал после двух заездов, но затем откатился на шестое место.

Двойки 
Советские саночники Белоусов и Беляков лидировали после первого заезда с преимуществом в 0,067 сек, но втором немцы из ФРГ сумели опередить их, выиграв в итоге 0,040 сек.

Женщины

Одиночки

Ссылки 
 Sports-reference.com 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1984
Санный спорт на Олимпийских играх
Санный спорт в Югославии
1984 год в санном спорте